Walls ist der Familienname folgender Personen:
 Cara Walls (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Daniel Frank Walls (1942–1999), neuseeländischer Physiker
 Jeannette Walls (* 1960), US-amerikanische Journalistin 
 Josiah T. Walls (1842–1905), US-amerikanischer Politiker
 Judith Walls, niederländische Ökonomin und Hochschullehrerin
 Matthew Walls (* 1998), britischer Radsportler 
 Moira Walls (* 1952), britische Hochspringerin, Weitspringerin und Fünfkämpferin
 Richard Walls (1937–2011), neuseeländischer Politiker
 Tom Walls (1883–1949), britischer Schauspieler (Komiker), Regisseur und Produzent
 Tom Walls (Filmeditor), US-amerikanischer Filmeditor
 Will Walls (1912–1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer

Walls steht für:
 Durrington Walls, steinzeitliche Siedlung in Nordengland
 Chelsea Walls, US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2001
 Toxic Walls, deutsche Punkband 
 The Walls, irische Band
 Walls (Mississippi), Ort in den USA
 Walls (Shetland), Ort in Schottland 
 Walls (Halbinsel), Halbinsel der Shetlandinsel Mainland

Siehe auch:
 Wall
 Wals
 Walls of Jericho